В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1970, який проходив у рамках Virginia Slims WTA Tour 1970, Розмарі Касалс здобула титул, у фіналі перемігши Джуді Далтон 5–7, 6–1, 7–5

Сіяні гравчині 

  Розмарі Касалс (переможницяsse)

 Ненсі Річі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

1970